Sho Matsumoto (Yokohama, 4 de Abril de 1992) é um futebolista japonês que atua como  meia ofensivo.

Campeão da J-Youth Cup 2010 pelo Yokohama F·Marinos Youth (o junior do Marinos) vencendo o F.C. Tokyo Youth na Final por 4x3, marcou 2 gols na final inclusive o gol do titulo, sendo o artilheiro da competição.

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Naturais de Yokohama
Pessoas do período Heisei